Сергей Иванович Попов (, д. Талицы, Софринская волость, Дмитровский уезд, Московская губерния, Россия — , Москва, СССР) — активный деятель народного образования и школьного краеведения в Московской области в 1920-х ‒ начале 1930 гг. Родился в подмосковной д. Талицы в крестьянской семье. Окончил курсы учителей, в 1916‒1918 гг. обучался в университете А. Л. Шанявского, получив специальность инструктора по внешкольному образованию. Учительствовал в сельских школах Дмитровского и Сергиево-Посадского уездов Московской области. Основатель и первый заведующий школой II-ой ступени в д. Талицы (1919 г.). Организатор первого в Московской области Софринского волостного краеведческого кружка (апрель 1917 г.). В конце 1920-х годов переезжает в Москву, полностью сосредотачиваясь на работе по организации школьного краеведения. Работает членом бюро краеведения Московского Губпроса (1924‒1928 гг.), заведующим и научным сотрудником Московского кабинета краеведения, заведующим областными курсами по школьному краеведению, научным сотрудником научно-исследовательского педагогического института методов внешкольной работы Наркомпроса. Избирается членом правления Общества изучения Московской губернии (1925‒1929).

С 1928 г. член-корреспондент Центрального бюро краеведения, где работает в секции по школьному краеведению. В 1940-х годах — сотрудник Академии Педагогических наук РСФСР. Основатель семейной краеведческой династии, которую ныне продолжают его сын Попов А.С., внук Сергей и правнуки Егор и Дмитрий.

Автор трудов по школьному краеведению: «Софринский волостной краеведческий кружок» (1928 г.), «Как приступить к изучению волости, района» (1930 г.), «Работа школы по поднятию урожайности» (1930 г.). Редактор журнала Софринского краеведческого кружка «Наш родной край». Редактор основного, до сих пор не опубликованного труда софринских краеведов «Софринская волость Московской губернии: природа, история, хозяйство, культурная жизнь волости» (1930 г.) — своеобразной энциклопедии Софринского края 1920-х годов.
Дважды — в 1931 и 1935 годах подвергался необоснованным репрессиям. Реабилитирован в 1965 г.

Примечания